Francis (músico)
Francis (Oklahoma)
Turbina Francis

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos